Луций (иногда Люций) ( — «светлый блестящий», от  — «свет») — мужское имя в Древнем Риме. Его аналог в русском именослове — Лукий. Другой аналог этого имени в русском языке —  ←  ←  — «Леуций».

Этимология 
 наиболее очевидным выглядит происхождение от  (свет);
 альтернативная гипотеза — от этрусского lauchumu,  (вождь, повелитель). Первым известным носителем данного имени был Луций Тарквиний Приск, царь Рима родом из Этрурии.

Носители, известные по имени 
 Луций Юний Брут (лат. Lucius Junius Brutus) — один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н. э. Один из двух первых римских консулов.
 Луций Вер — римский император с 161 по 169 из династии Антонинов, соправитель Марка Аврелия.
 Луций Корнелий Сулла (138-78гг. д.н.э.) — диктатор Рима (82—79 гг. до н. э.); организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства. 
 Луций Курский — (местночтимый) святой Католической церкви, покровитель епископств Кур и Вадуц.

Папы римские 
 Луций I — папа римский в 253—254 годах.
 Луций II — папа римский в 1144—1145 годах.
 Луций III — папа римский в 1181—1185 годах.

Топонимы 
 Луций — месторождение нефти и газа в акватории Мексиканского залива.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Луций»
 
 Лукиан
 Лукьян

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения